Alasmalang kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Alasmalang, Jawa Tengah, by, 
 Alasmalang, Situbondo, by, 
 Alasmalang, Banyuwangi, by, 

Robotskapade Indonesienförgreningar